Асгар Голизаде (род. , Тебриз) — иранский шахматист, гроссмейстер (2011).

Победитель чемпионатов Ирана 2011 / 2012 (совместно с Э. Гаем Магани) и 2012 / 2013.

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 5-я Всемирная юношеская олимпиада (2006);
 3 олимпиады (2010—2014);
 2 командных чемпионата Азии (2012—2014);
 16-е Азиатские игры (2010) в г. Гуанчжоу.

Участник 8-го личного чемпионата Азии, 2010 (+3 −1 =5).

В составе команды Тегерана участник 1-го чемпионата мира по шахматам среди городов (2012) в Эль-Айне.

Участник 2-х чемпионатов по шахматам среди городов Азии:
 2007 — в составе команды «Рах Ахан» (г. Тегеран).
 2011 — в составе команды города Тегерана. А. Голизаде выступал на запасной доске и завоевал 2 медали — бронзовую в команде и серебряную в индивидуальном зачёте.

По состоянию на ноябрь 2022 года не входил в число активных иранских шахматистов и занимал 17-ю позицию в национальном рейтинг-листе.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Асгара Голизаде на шахматных олимпиадах
 Выступления Асгара Голизаде в командных чемпионатах Азии
 Выступления Асгара Голизаде на юношеских олимпиадах
 Выступления Асгара Голизаде на чемпионатах мира среди городов
 Выступления Асгара Голизаде на чемпионатах среди городов Азии
 Выступления Асгара Голизаде в личных чемпионатах Азии

Шахматисты Ирана